Rührsdorf ist der Name folgender Orte:

 Rührsdorf (Gemeinde Mank), Ortschaft in Mank, Niederösterreich
 Rührsdorf (Gemeinde Rossatz-Arnsdorf), Ortschaft in Rossatz-Arnsdorf, Niederösterreich